Cristóbal (nombre), que es un nombre propio proveniente del griego antiguo Χριστόφορος (Khristóphoros), literalmente el que lleva a Cristo, también puede referirse a:

Personas 

 Cristóbal (antipapa), antipapa que depuso al Papa León V en 903.
 Cristóbal (cantante), cantante chileno.
 Cristóbal (general),  comandante en jefe del ejército bizantino durante la década de los años 870.
Cristóbal Colón, navegante, cartógrafo, almirante genovés.
 Cristóbal de Licia, San Cristóbal, santo legendario de los viajeros.
 Cristóbal Magallanes Jara, santo mexicano.

Toponimia 

 Cristóbal, localidad de Panamá.
 Cristóbal (República Dominicana) es un municipio de la Provincia Independencia, República Dominicana.
 Cristóbal de la Sierra (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca.
 Río Cristóbal, en la provincia de Guadalajara (España), en la sierra de Alto Rey.
 San Cristóbal (desambiguación).

 Biología 

 En Costa Rica, se le llama cristóbal' al árbol Platymiscium pinnatum''.